Söderstaden kan syfta på:
 Söderstaden, Stockholm – planerad framtida stadsdel inom Stockholms stad
 Söderstaden, Norrköping – stadsdel i Norrköping
 Söderstaden, Kristinestad –en del av Kristinestad i Svenska Österbotten